Prime Minister steht für folgende ranghöchsten Minister als Regierungschef:

 Prime Minister of the United Kingdom, siehe Premierminister des Vereinigten Königreichs
 Prime Minister of Australia, siehe Premierminister (Australien)
 Prime Minister of Canada, siehe Premierminister (Kanada)
 Prime Minister of India, siehe Premierminister Indiens
 Prime Minister of the Republic of Namibia, siehe Premierminister (Namibia)
 Prime Minister of New Zealand, siehe Premierminister von Neuseeland

Siehe auch:
 Ministerpräsident für Premierminister
 Prime Minister (Band), eine russische Boyband
 Prime Minister (Manga), ein japanischer Comic von Eiki Eiki